Chemnitz, stad in Duitsland, van 1953 tot 1990 Karl-Marx-Stadt geheten
Bezirk Karl-Marx-Stadt, district van de voormalige DDR